«Ратиофарм» — немецкий баскетбольный клуб из города Ульм. Создан в 2001 году на базе ССВ «Ратиофарм Ульм 1846», который в свою очередь стал фарм-клубом этой команды.

Достижения 
  Вице-Чемпион чемпионата Германии: 2012
  Кубок Германии: 1996

Сезоны

Знаменитые игроки 
 Робин Бенцинг
 Тим Ольбрехт
 Даниель Тайс
 Андреас Обст
 Уилл Клайберн
 Крис Бэбб
 Джавонте Грин

Ссылки 
 Официальный сайт

Баскетбольные клубы Германии
Спортивные клубы Ульма